Sunnyside School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sunnyside School (Jefferson, Kansas), NRHP-ID 10001139
 Sunnyside School (Wichita, Kansas), NRHP-ID 10001143